

Sigle 
 United International Pictures – casa di distribuzione cinematografica statunitense

Codici 
 UIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pluguffan, Quimper, Francia

Medicina
 Usual Interstitial Pneumonia – quadro anatomopatologico della fibrosi polmonare idiopatica